– japoński motocyklista klasy 500 cm³ oraz MotoGP.

Życiorys 
Urodził się jako Mitsuo Abe. Był kierowcą wyścigowym na motocyklach w wersji minibike, a następnie startował w motocrossie.

W wieku 15 lat rozpoczął karierę w wyścigach ulicznych w USA. W 1992 r. wygrał klasę 250 cm³ i zaczął starty w klasie 500 cm. Zdobył wtedy tytuł mistrza świata jako najmłodszy zawodnik w historii.

W 1994 r. wystartował w Grand Prix Japonii z dziką kartą i nie ukończył wyścigu na skutek wypadku na trzy okrążenia przed metą.

W 1995 r. po raz pierwszy stanął na podium, a w 1996 r. wygrał pierwsze Grand Prix w karierze, które odbywało się w Japonii. W 1997 r. ponownie wygrał GP Japonii na torze Suzuka i Grand Prix Brazylii na torze Jacarepaguá.

Po sezonie 2004 zakończył starty w Grand Prix, przenosząc się do World Superbike.

W 2007 r. był główną gwiazdą Yamahy w rozgrywanym w sierpniu, prestiżowym wyścigu Suzuka 8 hour.

Śmierć 
W dniu 7 października 2007 r. Norifumi Abe uderzył skuterem w ciężarówkę zawracającą nieprawidłowo w mieście Kawasaki w prefekturze Kanagawa. Na skutek ciężkich obrażeń zmarł.

Statystyki liczbowe

Linki zewnętrzne 
 opis kariery

Urodzeni w 1975
Zmarli w 2007
Japońskie ofiary wypadków drogowych
Japońscy kierowcy MotoGP
Sportowcy zmarli w wyniku wypadków i powikłań